Алекса́ндр Алексеевич Петро́в:
 Петров, Александр Алексеевич (1882—1911) — эсер, секретный сотрудник охранного отделения.
 Петров, Александр Алексеевич (1922—2020) — советский и российский актёр.